Le sigle QRV peut référer à :
 un code qui signifie « Êtes-vous prêt ? » (« QRV? ») ou « Je suis prêt » (« QRV ») selon le code Q ;
 un sigle signifiant QR code Vétérinaire ;
 une marque déposée à l'INPI.